DTF — русскоязычный интернет-ресурс о компьютерных играх. До 2016 года был посвящён преимущественно разработке видеоигр. С 2016 года принадлежит издательскому дому «Комитет» и превратился в коллективный блог и интернет-издание об играх и других видах развлечений, где публикуются как редакционные, так и пользовательские записи.

По данным самого ресурса, посещаемость сайта составляет около 3 миллионов пользователей в месяц. Большая часть аудитории проживает в России, а средний возраст посетителей от 25 до 34 лет.

История

Создание 
Интернет-ресурс dtf.ru был открыт 25 мая 1999 года Александром Фёдоровым (кличка «GREEN») и Михаилом Фёдоровым (кличка «ЗАВХОЗ», не родственники). Название расшифровывается как The Daily Telefrag: в нём обыгрывается известная газета The Daily Telegraph и геймерский термин «телефраг» — убийство с помощью телепорта, использующееся в играх жанра экшен.

2000-е годы: сайт о геймдеве 
Долгое время DTF был одним из наиболее популярных игровых сайтов рунета, предоставлявших традиционный контентный набор: новости, превью, рецензии, интервью и так далее. С течением времени ресурс начинает смещать своё внимание с игр на игровую индустрию из-за конкуренции с AG.ru. Так, в сентябре 2001 года появляется подпроект dev.dtf.ru, целевой аудиторией которого являлись не конечные потребители, а производители компьютерных игр. Важнейшей частью dev.dtf стали форумы, где представители российского сообщества разработки компьютерных игр общались на профессиональные темы.

Одной из функций, выполняемых сайтом DTF, была консолидация разработчиков, издателей, дистрибьюторов и всех остальных представителей индустрии в рамках единого информационного поля. Велась лента новостей, позволявшая посетителям постоянно быть в курсе того, что происходит в игровой индустрии. Существовала база вакансий и резюме, а также база российских проектов. В 2006 году в дополнение к форумам были введены пользовательские блоги — раньше их аналог назывался на сайте .plan, но популярностью не пользовался. Но позже блоги представителей игровой индустрии стали одними из самых посещаемых разделов DTF.

С 2003 DTF организовал первую в России конференцию разработчиков игр (КРИ) и открыл собственное игростроительное подразделение, DTF Games (дебютный проект — военно-историческая стратегия «Сталинград»). В 2006 году компания провела в ВВЦ первую в России крупную выставку видеоигр «ИгроМир», которую посетило около 25 тысяч человек.

На КРИ-2007 портал DTF получил приз от индустрии. Он ежегодно вручается компании или отдельной персоне, заслужившей признание коллег за свои выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности. В последний раз КРИ прошла в 2014 году.

К 2014 году времени посещаемость сайта значительно упала, он начал приносить убытки. 30 января 2015 года на сайте вышла последняя новость, после чего он был фактически заморожен.

Перезапуск с 2016 года 
В 2016 году домен выкупил Издательский дом «Комитет» (VC.ru, TJournal) — сооснователь «Комитета» Влад Цыплухин таким образом хотел превратить рубрику «Рынок игр» на vc.ru в отдельное издание. Новые владельцы перепрофилировали DTF, превратив его в информационно-новостное издание о компьютерных играх, в том числе об их разработке, а также о других видах развлечений. Главным редактором стал Вадим Елистратов, прежде работавший в TJournal. Основу редакции составили бывшие сотрудники журнала «Игромания» (в частности, экс-редактор сайта «Игромании» Олег Чимде стал заместителем главреда), а также сотрудники других изданий «Комитета». Cтарая версия сайта была сохранена по адресу dailytelefrag.ru.

Также в конце 2016 года «Комитет» приобрёл крупнейшую неофициальную группу пользователей Steam «ВКонтакте» и преобразовал её в группу DTF. Как рассказал Владислав Цыплухин, в то время работавший главой ИД «Комитет», это вызвало резко негативную реакцию подписчиков группы и массовую отписку, но значительная часть всё же осталась в группе. В декабре 2017 года посещаемость сайта превысила миллион человек.

Первоначально на сайте публиковались в первую очередь редакционные материалы, но c 2017 года была разрешена публикация пользовательских материалов, ведение блогов и их рейтинга. Это привело к увеличению количества публикаций, но также к большому количеству коротких публикаций, наподобие картинок и мемов.

В 2022 году во время кризиса DTF существенно сократил штат. Были уволены многие редакторы, включая замглавреда Олега Чимде, и постоянные авторы. В октябре издание покинул главный редактор Вадим Елистратов. 14 декабря 2022 года «Комитет» выпустил обновление, где количество оценок «не нравится» видно только автору новости, статьи или комментария, что вызвало критику пользователей.

Примечания

Ссылки 
 

Сайты, посвящённые разработке компьютерных игр
Сайты на русском языке
Сайты, посвящённые компьютерным играм
Комитет (издательский дом)
Киносайты России
Интернет-СМИ России